De Verbandsliga Hamburg 1985/86 was het 41ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Verbandsliga vormde de vierde klasse onder de Oberliga Nord. 

Hamburger SV Amateure werd kampioen en nam net als vicekampioen 1. SC Norderstedt deel aan de eindronde om te promoveren. Geen van beide kon de promotie afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1985/86